Навозник золотистый () — жук-навозник из подсемейства настоящих навозников.

Описание 
Жук с длиной тела 15—21 мм. Тело продолговато-овальное. Наличник угловидно вытянут вперёд. Верхние челюсти и верхняя губа хорошо видны при взгляде на голову жука сверху. Продольная бороздка на переднеспинке хорошо выражена. У самца передние голени имеют несколько зубцов, незначительно отличающихся друг от друга по длине. Надкрылья с более или менее сильно развитыми бороздками. Окраска жуков яркая и c сильным металлическим блеском: золотисто-зелёная или фиолетово-пурпурная. Усики 11-сегментные с 3-сегментной булавой; все сегменты являются опушёнными.

Личинка 
Личинка сходна по своему строению с личинками прочих пластинчатоусых — C-образно изогнутая, толстая, белого или желтоватого цвета. Головная капсула сильно склеротизирована, окрашена в коричневый или тёмно-коричневый цвет. Усики трёхсегментные. Лобный шов отсутствует.

Биология 
Жуки питаются навозом животных, плодовыми телами грибов или лесной подстилкой. Часть своей жизни, как и другие виды семейства, жуки проводят в своих норах, которые располагаются под помётом животных. Генерация, как правило, одногодичная. Яйца откладываются самками непосредственно в ячейки нор с запасом пищи для личинок. Взрослые жуки не проявляют особой заботы о своих личинках, они только оставляют им запас пищи в вырытой норке и затем покидают её.

Ареал 
Россия (Южное Приморье, остров Кунашир, Монерон и Сахалин), Корея, Япония, северо-восточный Китай.

Примечания

Ссылки 
 Phelotrupes auratus Motsch., 1857 (Geotrupidae) — атлас жуков России — фото К. В. Макарова
 Phelotrupes auratus Motschulsky, 1857 (Geotrupidae) — атлас жуков-землероев России

Навозники-землерои
Животные, описанные в 1858 году
Насекомые Азии